OSS 117 est une série littéraire d'espionnage créée par Jean Bruce en 1949. C'est aussi le nom de code du héros de la série Hubert Bonisseur de La Bath. Plusieurs films sont tirés de la série, parmi lesquels :
 OSS 117 : Le Caire, nid d'espions (2006), film français de Michel Hazanavicius ;
 OSS 117 : Rio ne répond plus (2009), film français de Michel Hazanavicius ;
 OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (2021), film français de Nicolas Bedos.

OSS 117